У́лица Тара́сова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Тарасова — улица в Архангельске.
 Улица Тарасова — улица в Рыбинске.
 Тарасова улица — улица в Санкт-Петербурге
 Улица Тарасова — улица в Челябинске.

Украина 
 Улица Тарасова — улица в Днепре.

См. также 
 Тарасовская улица